Der englische Begriff Sidewinder („Seitenwinder“) steht für:

 Schlangen, die sich seitenwindend fortbewegen,
 Seitenwinder-Klapperschlange (Crotalus cerastes), eine nordamerikanische Klapperschlangenart
 Seitenwinder-Schlange (Bitis peringueyi), eine Schlangenart vor allem in Namibia
 die AIM-9 Sidewinder, eine Luft-Luft-Rakete
 eine Fahrfigur bei Achterbahnen, siehe Achterbahnelemente#Sidewinder und reverse Sidewinder
 eine Marke Microsofts, die für Peripheriegeräte für Spieler benutzt wird
 eine Segeljolle US-amerikanischen Fabrikats
 eine Bauart von Langlaufeinrichtungen bei Kinoprojektoren
 Sidewinder (Automarke), britische Automarke
 Dodge Sidewinder, Konzeptfahrzeug des US-amerikanischen Autoherstellers Dodge

Siehe auch:
 The Sidewinder, Jazz-Album und gleichnamiges Stück von Lee Morgan